Ри́за — в др.-русск. «одежда, облачение». По Фасмеру, не имеет надёжной этимологии.

В христианстве 

 Риза — верхнее облачение священника при богослужении. В православии именуется также фелонь, в католицизме — казула. Кроме того — именование одеяний новозаветных персонажей, являющихся значимыми христианскими реликвиями:
 Риза Богородицы, в честь которой учреждён праздник Ризоположения.
 Риза Господня, в честь которой учреждён праздник Положения Ризы Господней.
 Риза — покрывало на аналоях, престоле и жертвеннике, покровец на потире.
 Риза — металлическая обшивка (оклад) на иконе.
 Ризка — пелёнка младенца, в которую его завертывают после крестин.

Прочее

Географические названия 
 Риза — город в Германии.
 Риза-Гросенхайн (район) — район, в котором он расположен.

Персоналии 
 Риза-шах — шах Ирана, правивший в 1925—1941 годах.
 Мухаммад Риза-шах — шах Ирана, правивший в 1941—1979 годах. Сын Риза-шаха.
 Риза-йи-Аббаси — персидский художник.
 Агахи Мухаммад Риза — узбекский писатель.
 Ишмурат, Риза Фахрутдинович — татарский советский драматург.
 Сейид Мухаммед Риза — турецкий историк Крыма XVIII века.

См. также 
 Ризе

Примечания